Секо:

  — местность на острове Сулавеси, Индонезия;
  — район в провинции Южный Сулавеси, Индонезия;
 Секо — группа близкородственных австронезийских диалектов в Индонезии;
  — испанский историк;
  — испанский филолог.